Cody Franson (né le  à Sicamous, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 

Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Giants de Vancouver || LHOu ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Smoke Eaters de Trail || LHCB ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Giants de Vancouver || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Giants de Vancouver || LHOu ||64 ||2 ||11 ||13 ||44 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| 2005-2006|| Giants de Vancouver || LHOu ||71 ||15 ||40 ||55 ||61 ||18 ||5 ||15 ||20 ||12
|-
| 2006-2007|| Giants de Vancouver || LHOu ||59 ||17 ||34 ||51 ||88 ||19 ||3 ||4 ||7 ||10 
|-
| 2007-2008|| Admirals de Milwaukee || LAH ||76 ||11 ||25 ||36 ||40 ||6 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
| 2008-2009|| Admirals de Milwaukee || LAH ||76 ||11 ||41 ||52 ||47 ||11 ||3 ||5 ||8 ||8
|-
| 2009-2010|| Admirals de Milwaukee || LAH ||6 || 2 || 5 || 7 || 4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Predators de Nashville || LNH ||61 || 6 || 15 || 21 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2010-2011|| Predators de Nashville || LNH ||  80|| 8|| 21|| 29|| 30|| 12|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 2011-2012|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 57 || 5 || 16 || 21 || 22 || - || - || - || - || -  
|-
| 2012-2013|| Brynäs IF || Elitserien ||26  ||3  ||4  ||7  ||10 || - || - || - || - || -  
|-
| 2012-2013|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 45 || 4 || 25 || 29 || 8 || 7 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 79 || 5 || 28 || 33 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 55|| 6|| 26|| 32|| 26|| - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 23|| 1|| 3|| 4||2 || 5|| 0||2 ||2 || 0
|-
|2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 59 || 4 || 13 || 17 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 68 || 3 || 16 || 19 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH || 23 ||1 || 6 ||7 ||8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH || 37 ||9|| 19|| 	28 ||	10 ||13 ||	6 ||7 || 13 || 9
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 54|| 5|| 22|| 27|| 20|| 19|| 4|| 14|| 18|| 9
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 44|| 3|| 13|| 16|| 18|| 6|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2020-2021 || IceHogs de Rockford || LAH || 26 || 4 || 13 || 17 || 12 || - || - || - || - || -

| 550 || 43 || 169 || 212 || 202 || 28 || 4 || 11 || 15 || 2

Au niveau international 

|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en août 1987
Naissance dans le district régional de Columbia-Shuswap
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Brynäs IF
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford